

Astronomia 
 M32  – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M32  – autostrada britannica, diramazione della M4 verso il centro di Bristol

Armi
 M32 MGL o Milkor MGL lanciagranate a tamburo ruotante